Renströmska badanstalten kan syfta på:

 Renströmska bad- och tvättanstalten – en badanläggning i stadsdelen Haga i Göteborg, se Hagabadet
 Renströmska badanstalten i Lundby – ett badhus på Hisingen i Göteborg
 Renströmska badanstalten i Stampen – ett badhus i stadsdelen Stampen i Göteborg
 Renströmska badanstalten i Majorna – ett badhus i Majorna i Göteborg

Se även 
 Sven Renström (1793–1869), en svensk affärsman, kommun- och riksdagspolitiker och donator till badhus i Göteborg